«Злодеи» () — американский фильм 2019 года режиссёров Дэна Берка и Роберта Ольсена. Премьера состоялась на фестивале South by Southwest 9 марта 2019 года. Фильм вышел в прокат США 20 сентября 2019 года.

Сюжет 
Пара грабителей Микки и Джули проникают в загородный дом, где в подвале находят маленькую девочку. В это время возвращаются владельцы дома, которые пойдут на всё, чтобы сохранить свой секрет.

В ролях 
 Билл Скарсгард — Микки
 Майка Монро — Джули
 Джеффри Донован — Джордж
 Кира Седжвик — Глория
 Блейк Баумгартнер
 Ной Роббинс

Критика 
Фильм получил в основном положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes имеет 85 % положительных рецензий на основе 67 отзывов со средней оценкой 7,1 из 10.

Примечания 

Комедийные фильмы ужасов
Фильмы на английском языке